Долговская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Долговская волость (Курский уезд) — в составе Курской губернии, Курский уезд
 Долговская волость (Боровичский уезд) — в составе Новгородской губернии, Боровичский уезд
 Долговская волость (Челябинский уезд) — в составе Оренбургской губернии, Челябинский уезд
 Долговская волость (Мценский уезд) — в составе Орловской губернии, Мценский уезд
 Долговская волость (Данковский уезд) — в составе Рязанской губернии, Данковский уезд
 Долговская волость (Ишимский уезд) — в составе Тобольской губернии, Ишимский уезд